Шин Хен Мун (1911 год, Сончжин, провинция Хамгён-Пукто, Корея — 1961) — колхозник, председатель колхоза «Дальний Восток», Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1911 году в городе Сончжин, Корея. В 1918 году его семья переехала в Россию в Приморский край. После депортации корейцев с Дальнего Востока была на спецпоселении в Талды-Курганской области Казахской ССР. С 1937 года работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Дальний Восток» Каратальского района Талды-Курганской области. Позднее был избран председателем правления колхоза «Дальний Восток».

В 1946 году руководимый Шин Хен Муном колхоз собрал 15,4 центнера пшеницы при плане 8,3 центнера и 264 центнера сахарной свеклы при плане 235 центнеров, за что он был награждён Орденом «Знак Почёта» и Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1947 году колхоз собрал с площади 1152 гектаров по 20 центнеров пшеницы при плане 10,3 центнеров. За эти успехи в работе Шин Хен Мун был удостоен в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Память 
 Именем Шин Хен Муна названа улица в селе Ескельды Каратальского района Талды-Курганской области Казахстана.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1946);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг». (1946);
 Герой Социалистического Труда — Указом Президиума Верховного Совета от 28 марта 1948 года.
 Орден Ленина (1948).

Примечания

Источник 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-Ата. 1950. 412 стр

Ссылки 
 
 Герои вне времени: корейцы – Герои Социалистического Труда 
 Из истории корейской диаспоры в СССР и России 
 Биография
 Один из тех, кто ковал Победу